angolszász, az óangolként is ismert nyelv
angolszászok: az angolszász népcsoport eredete
angolszász országok - a mai angol nyelvű, főleg brit kulturális gyökerű országok